Demer (rivier), een rivier in de Belgische provincies Limburg en Vlaams-Brabant
Demer (straat), een winkelstraat in het centrum van Eindhoven
Weekblad de Demer, een Vlaams weekblad
Demer Uitgeverij, een Belgische uitgeverij voor poëzie